Esta é uma lista de comunas e arrondissements de Marrocos, com base no censo de 2004.

Em 2009, foi adotada uma nova divisão administrativa de Marrocos, criando 13 novas províncias: Berrechid, Driouch, Fquih Ben Salah, Guercif, Midelt, Ouezzane, Rehamna, Sidi Bennour, Sidi Ifni, Sidi Slimane, Tarfaia, Tinguir e Iussufia. Muitos municípios e comunas abaixo são agora parte dessas novas províncias. A lista abaixo ainda não foi atualizada para esta alteração.

Fontes

Recensement General de la Population et de l'Habitat de 2004. Royaume du Maroc Haut Commissariot au Plan (2004).  Acessado 22 de abril de 2012.

Marrocos 3
Comunas, Marrocos